Эвакуационный пункт — объект (группа объектов) для приёма и размещения населения, эвакуируемого из зоны чрезвычайной ситуации или боевых действий с единым органом управления.

В Советской военной энциклопедии эвакуационный пункт — совокупность медицинских учреждений, развёртываемых в военное время для оказания специализированной медицинской помощи и подготовки к эвакуации раненых и больных.

Впервые были созданы во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов под названием эвакуационные комиссии. Во время Первой мировой войны 1914—1918 годов в Русской армии такие учреждения называли эвакуационными пунктами. В период Великой Отечественной войны в состав эвакуационных пунктов обычно включались: управление, эвакуационные госпитали различного профиля, санитарный транспорт, прачечно-дезинфекционный отряд, склады, военно-врачебная комиссия.

В 1941—1945 гг. было сформировано около 400 эвакуационных пунктов с различным наименованием, включавших более 6000 эвакуационных госпиталей.

Классификация эвакуационных пунктов:
 полевые эвакуационные пункты
 фронтовые эвакуационные пункты
 местные эвакуационные пункты
 распределительные эвакуационные пункты

За немногим исключением, эвакуационные пункты имели сплошную нумерацию. Кроме того, свою сплошную нумерацию имели головные эвакуационные пункты, головные отделения эвакуационных пунктов и эвакоприемники. Общепринятые сокращения:

 ВЭП — вспомогательный эвакуационный пункт;
 ГОПЭП — головное отделение полевого эвакуационного пункта;
 ГПЭП с ЭП — головной полевой эвакуационный пункт с эвакоприемником;
 МЭП — местный эвакуационный пункт;
 ПЭП — полевой эвакуационный пункт;
 РЭП — распределительный эвакуационный пункт;
 УВЭП — управление вспомогательного эвакуационного пункта;
 УГОПЭП — управление головного отделения полевого эвакуационного пункта;
 УГПЭП с ЭП — управление головного полевого эвакуационного пункта с эвакоприемником;
 УМЭП — управление местного эвакуационного пункта;
 УПЭП — управление полевого эвакуационного пункта;
 УРЭП — управление распределительного эвакуационного пункта;
 УФЭП — управление фронтового эвакуационного пункта;
 ФЭП — фронтовой эвакуационный пункт;
 ЭП — эвакоприемник.

См. также 
 Эвакуационный госпиталь

Примечания

Литература 
 

Эвакуация
Военная медицина